Kljaić ist der Familienname von:

 Nenad Kljaić (* 1966), kroatischer Handballspieler und Handballtrainer, Sohn von Velimir Kljaić
 Velimir Kljaić (1946–2010), kroatischer Handballspieler und Handballtrainer